Mann gegen Mann steht für:

 Mann gegen Mann (1928), deutscher Film von Harry Piel
 Mann gegen Mann (1952), US-amerikanischer Film von Vincent Sherman 
 Mann gegen Mann (1976), deutscher Film von Kurt Maetzig 
 Mann gegen Mann (Lied), Lied von Rammstein (2006)